Les Keraterpetonidae sont une famille éteinte d’amphibiens lépospondyles qui sont apparus pendant le Carbonifère supérieur et ont disparu au Permien supérieur.

Description

Phylogénie 
Voici un cladogramme modifié par Germain (2010).

Notes et références

Références taxinomiques 
 

Lépospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Amphibien du Carbonifère
Famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1963